FPS, kan syfta på:

 FPS – en måttangivelse från engelska Frames per second som använd inom film, fotografi och datorspel, se Bildhastighet
 FPS – en datorspelsgenre från engelska First-person shooter, se Förstapersonsskjutare
 FPS – ett partipolitiskt och religiöst obundet nätverk som verkar för lärarstudenter i Sverige, se Förenade Pedagogstudenter
 FPS (ishockeyklubb) – ett finskt ishockeylag
 Fps doug – en karaktär i Pure Pwnage
 fps – en hastighet, se Fot per sekund